Le mot caravelle peut renvoyer à :

Transports 
 caravelle, navire à voile inventé au début du .
 Caravelle, nom commercial d'un dériveur-école (années 1970 à 1990).
 Caravelle, modèle d'avion français de la deuxième moitié du .
 Caravelle, timbre dont l'illustration représente une caravelle (navire) :
 Caravelle (timbre du Danemark)
 Caravelle (timbre du Portugal)
 Caravelle, surnom de l'élément automoteur diesel (EAD) de la SNCF, construit de 1963 à 1978 en plusieurs séries;
 Renault Caravelle, un modèle d'automobile des années 1960.

Autres 
 Caravelle, plage de sable fin à Sainte-Anne en Guadeloupe ;
 Carabelle ou caravelle, cabane en pierre sèche sur la commune de Faugères dans l'Hérault ;
 presqu'île de la Caravelle ;
 Caravelle, groupe industriel diversifié créé en 1995 par Pierre-André Martel ;
 Caravelle, album studio du duo français Polo & Pan ;
 ruisseau de la Caravelle, petit fleuve côtier à Marseille.

Homonymie